Randel ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Randel (1808–1886), deutscher Porträt-, Genre- und Pferdemaler, Grafiker und Zeichner
 Tony Randel (* 1956), US-amerikanischer Filmregisseur, Drehbuchautor und Filmeditor